Südstadtpark steht für:
 Südstadtpark, siehe Südstadt (Braunschweig)#Vom „Lager Griegstraße“ bis zum Südstadtpark
 Südstadtpark (Fürth)
 Südstadtpark (Nürnberg)